L’Emmy de la meilleure actrice invitée peut faire référence à :

 Emmy de la meilleure actrice invitée dans une série comique
 Emmy de la meilleure actrice invitée dans une série dramatique